Příjmení Gábor nese více různých osobností:

 Adela Gáborová (1940–2007) – slovenská herečka
 Áron Gábor (1814–1849) – sikulský důstojník dělostřelectva a národní hrdina Maďarské revoluce v letech 1848–1849
 František Gábor (* 1970) – český politik, válečný veterán a ekolog
 Ivan Gábor (* 1959) – československý fotbalista, obránce a záložník
 Jana Gáborová (* 1967) – česká novinářka a pedagožka
 Pavol Gábor (1932–2003) – slovenský operní pěvec-tenorista
 Tamás Gábor (1932–2007) – maďarský sportovní šermíř

Externí odkazy